El papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua difiere de cultura a cultura, pero ha sido mucho más abundante de lo que se ha representado tradicionalmente en la modernidad. Esta fuerte presencia habla de tradiciones y participaciones guerreras femeninas que se perdieron con el tiempo en la mayoría de los casos, pero que dejaron una huella en la Historia lo suficientemente sólida como para permanecer aún en los círculos académicos.

La que sigue en una lista de mujeres prominentes en la historia bélica documentada tanto en registros escritos como en hallazgos arqueológicos.

Línea temporal

Siglos XVII a. C. 
  a.C. - La reina egipcia Ahhotep, según una estela encontrada en Karnak, "mantuvo Egipto unido, habiéndose ocupado de su ejército guardándolo y trayendo a los que huían y los desertores, y habiendo pacificado el sur sometiendo a los que la desafiaban.
  - La reina Ahhotep II fue enterrada con una daga y un hacha, así como tres moscas de oro utilizadas comúnmente en Egipto como galardones militares.

a.C. 
 1479 a.C. – 1458 a.C. - Reinado de Hatshepsut, que condujo campañas militares contra Nubia y Canaán y reinó como mujer faraón veintidós años.

a.C. 
  a.C. - Época en la que se estima que tuvieron lugar los eventos reales que inspiraron la guerra de Troya. Según fuentes, varias mujeres participaron en ella, algunas disfrazadas como varones, como Epípole de Caristo.
  a.C. - Fu Hao, consorte del emperador Chino Wu Ding de la dinastía Shang, fue general de sus ejércitos. Se cree que aprovechó el cariz semi-matriarcal de la sociedad china de la época para ascender. Los huesos oraculares de Yinxu afirman que condujo numerosas campañas, sometiendo por primera vez al pueblo Tu en una sola batalla, ejecutando la primera emboscada a gran escala de China contra los Ba, y pacificando también a los Qiang y Yi. Parece haber sido la líder militar más poderosa de su época. A su muerte, se le enterró con varias armas, entre ellos hachas de guerra. Otra de las esposas de Wu Ding, Fu Jing, también fue militar. 
 Período védico (1200–1000 a. C.) – El Rigveda habla de una mujer guerrera llamada Vishpala que perdió una pierna en combate e hizo que se le forjara una prótesis de hierro para seguir combatiendo.

a.C. 
  a.C. - Una leyenda recogida por Godofredo de Monmouth habla de cómo la reina Guendolena se enfrentó a su marido Locrino por el trono de Britania. Guendolena ganó y se erigió reina.
  a.C. - Posiblemente la época en la que una mujer kangyuy de Kazajistán fue enterrada con armas.

a.C. 
  a.C. - Según las leyendas griegas, Mesenia, princesa de Argos, conquistó un territorio y fundó en ella la ciudad homónima de Mesenia.

a.C. 
 Siglos IX-VIII a. C. - La reina Sammuramat (que fue la inspiración real para la figura legendaria de Semíramis) dirige el Imperio Neoasirio, como regente.
 Siglos IX-VIII a. C. - Una leyenda recogida por Godofredo de Monmouth cuenta cómo la reina Cordelia batalló contra sus sobrinos por el control de su reino. El personaje fue inmortalizado en la obra de Shakespeare El Rey Lear.

a.C. 
 732 a. C. – Reinado de Samsi, monarca árabe que sucedió a la reina Zabibe. Condujo una rebelión contra el emperador asirio Tiglatpileser III.

a.C. 
 660 a. C. - Xu Mu salvó el estado chino de Wei recabando ayuda militar y reconstruyendo su infraestructura. También es la primera poetisa nombrada en la historia de China.
 654 a. C. - Según la leyenda griega, la princesa bébrice Lámpsace avisó a los griegos de una conspiración contra ellos, permitiéndoles conquistar su tierra y fundar la ciudad homónima de Lámpsaco en su honor. Se le adoró como una diosa en adelante.

a.C. 
  a.C. - Varias mujeres escitas fueron enterradas con joyas y armas en la frontera entre Kazajistán y Rusia.
  a.C. - La reina Feretima de Libia lideró personalmente a su ejército.
 580 a. C. - La reina masageta Tomiris derrotó en el campo de batalla al rey persa Ciro el Grande.
 510 a. C. - La poetisa griega Telesila defendió la ciudad de Argos contra los espartanos.
 506 a. C. - Clelia, una muchacha romana entregada como rehén a los etruscos de Lars Porsenna, escapó de su confinamiento y condujo a varios otros prisioneros hasta Roma.

a.C. 
  a.C. - Yuenü entrenó a los soldados del rey Goujian de Yue.
 480 a. C. - Artemisia I de Caria, reina de Halicarnaso, participó en las Guerras Médicas como almirante y consejera de Jerjes.
 480 a. C. - La nadadora griega Hidna y su padre Escilias sabotearon las naves persas antes de la Batalla de Artemisio.
 460-425 a. C. - El historiador griego Heródoto escribió sobre las amazonas escitas, así como la ya mencionada reina Tomiris. También habla sobre las tribus zaueces de la antigua Libia, donde las mujeres conducían los carros de guerra, y las auseanas y maclíes, en las que las niñas competían con piedras y varas en torneos marciales en honor a la diosa Atenea Tritogenia. 
 460–370 a. C. – Años en que Hipócrates escribió sobre las mujeres guerreras sármatas de la antigua Escitia.
 Alrededor de 400 a. C. - Ctesias recogió la historia de Zarinea, una mujer guerrera de los escitas sacas.
 403–221 a. C. - Durante el período de los reinos combatientes, Sun Tzu escribió un tratado sobre cómo el rey Helü probó su habilidad como militar ordenándole entrenar a una brigada exclusivamente femenina.

a.C. 
  a.C. - Reinado de la reina gálata Onomaris, que lideró una migración de su pueblo y conquistó tierras para ellos.
  a.C. - La princesa iliria Cinane, medio hermana mayor de Alejandro Magno participó en campañas militares, abatiendo a a la reina Ceria. 
  a.C. - El estadista chino Shang Yang escribió El Libro de Lord Shang, en el que aconsejó dividir cada ejército en tres categorías: hombres fuertes, mujeres fuertes y débiles de ambos sexos. Las mujeres fuertes estarían destinadas a la defensa de las fortificaciones y a construir trampas.
  a.C. - Artemisia II de Caria lideró una flota militar y jugó un importante papel en la soberanía del Egeo.
 350 a. C. - Según Heracleides de Cime, los reyes persas de la dinastía aqueménida empleaban un séquito de 300 mujeres que servían a la vez de concubinas y guardias.
 339 a. C. - La reina Mania, satrapesa persa de Dardania, solía encabezar su ejército en un carro de guerra y nunca fue derrotada en batalla. 
 335 a. C. - Timoclea, hermana del difunto comandante del Batallón Sagrado de Tebas, hizo matar a un soldado macedonio que la violó. Alejandro Magno quedó tan impresionado que ordenó que no se le castigase. 
 332 a. C. - Según Pseudo Calístenes, la reina Candaces de Nubia impresionó a Alejandro Magno con sus ejércitos y le disuadió de intentar invadir sus tierras. La veracidad de este episodio está debatida, ya que la mayoría de fuentes fiables indican que Alejandro nunca viajó tan al sur del Nilo.
 331 a. C. - Alejandro Magno incendió Persépolis por influencia de la hetera Tais.
 330 a. C. – Según la leyenda, la guerrera persa Youtab combatió contra Alejandro Magno en la Batalla de las Puertas Persas y cayó durante su transcurso.
 324-297 a. C. - Reinado de Chandragupta Maurya, durante el cual los señores de la antigua India empleaban mujeres como guardaespaldas y guerreras, ya fuera como soldados de a pie, jinetes, mahouts o conductoras de carros. Esta costumbre, exaltada por Chanakia en sus tratados, perduró al menos hasta el período Gupta (320-550 d. C.).
 324 a. C. - El sátrapa Atropates ofreció 100 mujeres guerreras de caballería a Alejandro Magno. Este no las añadió a su ejército, sin embargo, temiendo que su presencia pudiera soliviantar a los hombres. Se cree que este episodio, junto con otro en el que un cacique escita en Bactra ofreció a su hija en matrimonio a Alejandro, podría haber originado el mito de Talestris.<ref>Elizabeth Baynham, Alexander and the Amazons, The Classical Quarterly, New Series, Vol. 51, No. 1. (2001), pp. 115-126.</ref>
 320 a. C. - La caciquesa asacani Cleofis defendió la ciudad de Masaga contra Alejandro Magno. En la misma batalla, las esposas de un contingente de mercenarios indios tomaron las armas de los caídos y lucharon contra los macedonios.
 318 a. C. – Eurídice II de Macedonia, hija de Cinane, combatió contra Poliperconte y Olimpia.
 314-308 a. C. - Cratesípolis, nuera de Poliperconte, lideró una facción militar durante las guerras helenísticas.Diodoro Sículo, Biblioteca, xix. 67, xx. 37; Polieno, Estratagemas, viii. 58; Plutarco, Vidas paralelas, "Demetrio", 9

  a.C. 
  a.C. - La general china Huang Guigu condujo campañas militares en el norte del país en nombre de Qin Shi Huang.
  a.C. - Entierro de mujeres guerreras cerca del mar de Azov.
  a.C. - Estratónice de Macedonia organizó una revuelta contra Seleuco II Calinico.
 295 a. C. - La aristócrata macedonia Fila defendió Salamina contra Ptolomeo I de Egipto.
 279 a. C. - Mujeres etolias se unieron al combate contra la invasión celta de los Balcanes.
 * 272 a. C. - La princesa espartana Arquidamia dirigió la defensa de su país contra Pirro de Epiro en el sitio de Esparta. También Quilonis, esposa distanciada del aliado pírrico Cleónimo, se unió a la lucha junto con su amante Acrótato.
 272 a. C. - Una anciana de Argos causó la muerte de Pirro arrojándole una teja a la cabeza en medio de un combate.
 220 a. C. - Mujeres vacceas o vetonas ayudaron a defender Salmantica contra Aníbal, participando en un ardid con armas ocultas que permitió huir a la población.
 220 a. C. - Mujeres galas actúan como juezas en las disputas entre Aníbal y sus mercenarios cisalpinos.
 219 a. C. - Una princesa libia probablemente ficticia llamada Asbité supuestamente luchó para Aníbal en el asedio de Sagunto.
 217 a. C. - Arsínoe III acompañó a Ptolomeo IV en la batalla de Rafia y contribuyó a su victoria exhortando a sus hombres.
 216 a. C. - Busa de Canusio ayudó a soldados romanos a huir de Aníbal tras la batalla de Cannas.Valerius Maximus, Factorum at dictorum memorabilium libri IV.8.2
 216 a. C. - Durante el asedio de Petelia, las mujeres de la ciudad acompañaron a sus maridos en incursiones contra Aníbal.
 206 a. C. - Mujeres íberas asistieron en la defensa de Iliturgis contra Escipión el Africano.
 206-202 a. C. - La consorte Yu acompañó al caudillo Xiang Yu en sus batallas durante la dinastía Han.

  a.C. 
  a.C. - La reina macedonia Estratónice engañó y capturó al general rival Dócimo.
  a.C. - Según el Libro de Judith'', la epónima Judith asesinó al general asirio Holofernes seduciéndolo y decapitándolo. Dados los evidentes anacronismos, este se trata probablemente de un episodio ficticio basado en la decapitación del general seléucida Nicanor en la Batalla de Adasa.
 186 a. C. - Quiomara, princesa gálata, fue capturada por los romanos y violada por un centurión, al que ordenó matar secretamente.
  a.C. - La reina Rodoguna de Partia sofocó una rebelión en sus dominios, habiendo prometido no cepillarse el pelo hasta conseguirlo.
 138 a. C. - Mujeres guerreras lusitanas y brácaras participaron en la defensa de sus tierras contra el general romano Décimo Junio Bruto.
 131 a. C. - Cleopatra II condujo una rebelión contra Ptolomeo VIII y Cleopatra III, expulsándolos de Egipto.
 102 a. C. - Mujeres guerreras ambronas participaron en la Batalla de Aquae Sextiae contra Cayo Mario, atacando tanto a los romanos como a los ambrones que intentaban desertar. En el mismo conflicto participan también mujeres cimbrias, luchando tanto a pie como conductoras de carros.

a.C. 
  a.C. - Hipsicrátea, reina del Ponto, participó en batallas contra Roma al lado de su esposo Mitrídates.
 40-41 a. C. - Fulvia tomó parte políticamente en la Guerra de Perusia.
 27-21 a. C. - La reina nubia Amanirena encabezaba sus ejércitos contra Roma.

- Una mujer sármata fue enterrada con armas en el actual territorio ruso. 
  - Una mujer escita fue enterrada con armas cerca de Tabriz.
  - Cartimandua, reina de los brigantes, se alió con el imperio romano contra otras tribus britanas.
  - Triaria, esposa del senador Lucio Vitelio el Joven, fue acusada de armarse de una espada y actuar con crueldad durante la captura de Terracina.
 -: Cuatro mujeres fueron enterradas con armas en Phum Snay, Camboya.
 14-18 - Lu Mu provocó una rebelión contra el emperador Wang Mang.
 15 - Agripina la Mayor organizó la defensa de un puente sobre el Rin.
 21 - El senador Aulo Cecina Severo criticó que las esposas de los gobernadores romanos acompañasen a sus maridos a las provincias porque, entre otras razones, una de ellas había llegado a presidir entrenamientos militares.
 40 - Las hermanas Trung y la aristócrata Phung Thi Chinh levantaron al pueblo vietnamita contra los invasores chinos.
 60 - Tácito habla de sacerdotisas o druidesas realizando guerra psicológica, y posiblemente combatiendo, en las filas britanas de la isla de Mona.
 60-61 - Boudica, reina de los icenos, lideró una rebelión contra las fuerzas ocupantes romanas. Según Suetonio, el general romano Cayo Suetonio Paulino arengó a sus hombres bromeando que el ejército de Boudica contenía más mujeres que hombres, lo que sugiere la presencia de más mujeres guerreras.
 69-70 - Veleda, sacerdotisa de los brúcteros, contribuyó políticamente a la rebelión de los bátavos. Durante la misma, según Tácito, las mujeres brúcteras acompañaban a los hombres al campo de batalla con fines motivacionales, desnudando sus pechos ante ellos y gritando que el resultado de su derrota sería la esclavitud para todas.

- Pausanias describe el festival espartano de Ares Ginecotenas en Tegea, creado para celebrar una victoria de las mujeres lacedemonias sobre invasores, en el que sólo ellas podían participar.
  - La reina sármata Amage capturó a un príncipe rival y lo ejecutó a él y todo su séquito, sólo perdonando a su hijo tras hacerle jurar obediencia.
 170-174 - Faustina la Menor acompañó a su esposo Marco Aurelio a las guerras en Germania y se la proclamó "Madre del Ejército" por sus contribuciones.
 195 - Julia Domna acompañó a su esposo Septimio Severo a sus campañas en Mesopotamia.

- Según la leyenda, la emperatriz consorte japonesa Jingu conquistó Corea.
  - Zenobia, reina del Imperio de Palmira, encabezó sus ejércitos contra el imperio romano.
 271 - Una brigada de guerreras godas fueron capturadas por los romanos mientras combatían en solitario.
 201 - Wang Yi, esposa de Zhao Ang, participó junto a su marido en batallas contra Ma Chao.
 240 - El emperador persa Shapur I empleó mujeres en sus escuadrones de caballería.
 248 – La guerrera Trieu Thi Trinh produjo una rebelión contra los chinos en Vietnam.
  - La guerrera Xun Guan comandó grupos de soldados desde los trece años e impidió la toma de Xiangyang.

- La general china Li Xiu tomó el lugar de su padre y sofocó una rebelión.
 375 - La reina árabe Mavia se enfrentó al imperio romano.
 378 - La emperatriz romana Albia Dominica organizó a sus tropas para resistir a los invasores godos después de la muerte de su esposo Valente.
 450 - Una mujer moche fue enterrada con mazas de guerra y lanzadores de jabalina.
 Siglos IV-VI - Vida aproximada de la legendaria Hua Mulan.

Referencias 

Guerras de la Edad Antigua
Derechos de las mujeres
Historia de los derechos de las mujeres
Feminismo
Historia del feminismo
Historia de la mujer